Wiener Frauen steht für:
Wiener Frauen (Lehár), Operette
Wiener Frauen (Walzer) von Johann Strauss